Osoby o tym nazwisku:
 Antoni Wałecki – polski zoolog
 Krzysztof Wałecki – polski muzyk rockowy, wokalista, gitarzysta, kompozytor i autor tekstów

Jednostki administracyjne o tej nazwie:
 Powiat wałecki – powiat w północno-zachodniej Polsce